Стані́слав Пото́цький (; 1659—1683) — польський шляхтич гербу Срібна Пилява. Військовик, урядник Республіки Обох Націй (Речі Посполитої).

Родовід

Життєпис 
Найстарший син дідича міста Станиславова Анджея Потоцького та його дружини Анни Рисінської, брат Юзефа Потоцького. Ротмістр королівський, полковник кавалерії, староста галицький (отримав від батька у 1682 р.), коломийський.

Перед 1679 р. навчався в академічній колегії Станиславова. У червні 1679 р. був маршалком Галицького сеймику. В другій половині 1679 р. виїхав до Італії, куди прибув наприкінці року. На початку 1680 р. був присутнім на костельних урочистостях, організованих папою Інокентієм ХІ у Римі, під час яких отримав «реліквію» св. Вінцентія. 1680 р. через Францію, Бельгію повернувся додому, під час повернення пережив катастрофу, яку описав о. К. Несецький ТІ: вибух пороху під час переправи через річку біля Брюсселя знищив майно, але його самого разом з реліквіями (тілом св. Вінцентія) неушкодженого винесло і поставило на берег. Мощі, привезені до Станиславова, були покладені в мармуровій труні на вівтарі в міському костелі Пречистої Діви Марії, св. Андрія, Станіслава. У 1680 р. був маршалком Галицького сеймику, королівським придворним.

Під час Віденської битви 12 вересня 1683 р. перебував на лівому фланзі польських військ під командуванням Миколая Єроніма Сенявського. Загинув під час битви від травми голови (йому розрубали череп), поспішаючи на допомогу стрию. Після битви його серце було поховане в костелі францисканців у Відні, тіло перевезли і поховали в родинній гробниці колегіати у Станиславові. Сім'ї не мав.

Вшанування пам'яті 
 наприкінці XVII ст. товариші корогви батька Ян Понікєвскі та Станіслав Порадовскі фундували встановлення меморіальної таблиці в костелі капуцинів у Відні;
 наприкінці ХІХ ст. в колегіаті Станиславова існувала меморіальна таблиця, дарчу на яку в 1777 році написали Потоцькі;
 міська влада Станиславова 1883 р. фундувала своїм коштом встановлення меморіальної таблиці на колегіаті.

Світлини

Джерела 
 Wagner M. Potocky Stanisław h. Pilawa (1659—1683) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. — T. XXVIII/1. — Zeszyt 116. — 1-176 s. — S. 153—154.

Посилання 
 Potoccy (02) .
 . — S. 99—100. (№ 4184, 4185)

Станіслав (староста)
Потоцький
Потоцький
Учні Станиславівського колегіуму єзуїтів
Потоцький